

Cinema 
Mission: Impossible – film del 1996 diretto da Brian De Palma
Mission: Impossible 2  – film del 2000 diretto da John Woo
Mission: Impossible III – film del 2006 diretto da J.J. Abrams
Mission: Impossible - Protocollo fantasma (Mission: Impossible – Ghost Protocol) – film del 2011 diretto da Brad Bird
Mission: Impossible - Rogue Nation – film del 2015 diretto da Christopher McQuarrie
Mission: Impossible - Fallout – film del 2018 diretto da Christopher McQuarrie
Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno (Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One) - film del 2023 diretto da Christopher McQuarrie

Mission: Impossible – serie cinematografica

Musica 
Mission Impossible – album del James Taylor Quartet del 1987
Mission: Impossible – colonna sonora del film del 1996

Videogiochi 
Mission: Impossible – videogioco del 1990 per Nintendo Entertainment System
Mission: Impossible – videogioco del 1998 per Nintendo 64 e PlayStation
Mission: Impossible – videogioco del 2000 per Game Boy Color
Mission: Impossible - Operation Surma – videogioco del 2003

Televisione 
Missione impossibile (Mission: Impossible) – serie televisiva degli anni sessanta-settanta
Il ritorno di Missione impossibile (Mission: Impossible) – serie televisiva degli anni ottanta

Pagine correlate 
Missione impossibile (disambigua)